«Кировский» — крупнейшая сеть супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области, контролируемая Игорем Ковпаком.

По данным журнала Forbes оборот в 2008 году составлял 13,2 млрд руб. (в 2007 — 11,2 млрд руб.). Численность работающих — 5 664 человек.

Первый магазин сети открыт в 1987 году в микрорайоне «Комсомольский» Кировского района Свердловска как экспериментальный. Директором магазина был назначен Игорь Ковпак, который позднее его приватизировал.

130 магазинов существующей сети принадлежат различным юридическим лицам, структура собственности которых не раскрывается.

Населенные пункты, охваченные сетью магазинов

Свердловская область 

 Арамиль
 Асбест (с 2009 года)
 Березовский
 Верхняя Пышма
 Екатеринбург
 Заречный
 Каменск-Уральский
 Качканар (с 2006 года)
 Кировград
 Кушва (с 2008 года)
 Лесной
 Невьянск (ныне закрыт)
 Нижний Тагил
 Нижняя Тура
 Новоуральск
 Первоуральск
 Полевской
 Ревда
 Рефтинский
 Серов
 Среднеуральск
 Сысерть

Курганская область 
 Курган (с 2005 года, ныне закрыт)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Госдума РФ вывела сеть супермаркетов «Кировский» из политической «игры»

Торговые сети России
Компании Екатеринбурга